Lastic – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.
 Lastic – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.